BK Frem is een Deense voetbalclub uit Valby, een wijk die deel uitmaakt van de hoofdstad Kopenhagen. De officiële Deense naam van de vereniging is Boldklubben Frem.

De club werd op 17 juli 1886 opgericht als Fremskridtsklubbens Cricketklub en veranderde de naam in BK Frem in 1887. In de beginjaren had de club zijn thuishaven in Østerbro, Kopenhagen. De traditionele rivalen van de club waren toen KB Kopenhagen en AB Kopenhagen. De club was vooral succesvol tussen de jaren 1920 en 1945 toen de club zes keer landskampioen werd.

Bij de Jaarbeursstedenbeker 1958/60 stuurde de stad Kopenhagen een gezamenlijk team met de beste spelers uit de stad, maar de meeste spelers werden door Frem geleverd en er werd zelfs in Frem-outfit gespeeld. Het seizoen 2003/04 was het laatste seizoen van de club in de Superligaen, de hoogste klasse in het Deense voetbal. In 2010 ging de club failliet, waardoor Frem naar de amateurklasse werd verwezen. Twee jaar later keerde de club terug in de 2. division.

Erelijst
1. division 
 1923, 1931, 1933, 1936, 1941, 1944
Landspokalturneringen 
 1956, 1978, 1971, 1981
Fodboldturneringen
 1902
Københavnsserien for Herrer
 1904, 1923, 1933
 KBUs Pokalturnering
 1925, 1927, 1938, 1940, 1943, 1946
 Baneklubberneturnering
 1911
 Intertoto Cup
 1969, 1977

Eindklasseringen

|}

In 1991 werd de Superligaen geintroduceerd. De 1. division werd vanaf dat jaar het 2e niveau en de 2. division het 3e niveau.  In de seizoenen 1991/92 t/m 1994/95 werd een herfst (h)- en een voorjaarscompetitie (v) gespeeld, waarbij in de herfst al werd gepromoveerd en gedegradeerd.

Frem in Europa

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt BK Frem

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Denemarken
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (oud-)spelers
 Peter Marius Andersen
 Hjalmar Christoffersen
 Søren Colding
 Dan Eggen 
 Pauli Jørgensen
 Sophus Hansen
 Gunnar Nielsen
 Leif Nielsen
 Sophus Nielsen
 Axel Petersen
 Kim Vilfort

Externe links
 Officiële website

Frem
Sportclub in Kopenhagen
Valby